La Nationalliga A 1965/66 fue la 69.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1966
Fútbol en 1965
Fútbol en 1966
Suiza en 1965
Suiza en 1966